TEI als Abkürzung steht für:

 Text Encoding Initiative, ein Dokumentenformat zur Kodierung und zum Austausch von Texten
 Terminal Endpoint Identifier, ein Steuerungselement der Signalisierung von ISDN
 Technological Educational Institute, siehe Technologiko Ekpedevtiko Idryma
 Technologiko Ekpedevtiko Idryma (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα), englisch Technological Educational Institute, die griechische Bezeichnung für eine Fachhochschule.
 TETRA Equipment Identity, siehe Terrestrial Trunked Radio
 TUSAŞ Engine Industries, ein türkischer Flugmotorenbauer

Tei ist der Familienname folgender Personen:

 Towa Tei (* 1964), japanischer DJ

Siehe auch:
 Tie
 Tai

TEI